Gourguen est un nom de prince géorgien qui peut désigner :
 Gourguen , prince-primat d'Ibérie (876/881-891) ;
 Gourguen, roi des Kartvels (994-1008).
 Gourgen  d'Albanie du Caucase, prince de Tachir et roi d'Albanie du Caucase mort en 989.
 Gourgen II d'Artani
 Gourgen de Klarjéthie prétendant au trône de Géorgie mort en 1012.
 Gourgen d'Artanoudji Prince de Tao-Klarjéthie mort en 923. 
 Gourgen Bagration (mort en 968) fils de Gourgen d'Artanoudji.
 Gourgen II de Lorri roi ou curopalate de Lorri de 1048 à 1089.
 Gourgen-Khatchik de Vaspourakan roi arménien
 Gourgen Ier Arçrouni prince de Vaspourakan
 Gourgen II Arçrouni prince de Vaspourakan